Rosa – pianta da fiore
Rosa – colore
Rosa – nome proprio di persona femminile
Rosa – gruppo di atleti che fanno parte di una medesima squadra sportiva

Geografia

Germania
Rosa – comune di Smalcalda-Meiningen
Rösa – frazione del comune di Muldestausee

Italia
Monte Rosa – montagna delle Alpi
Rosà – comune della provincia di Vicenza
Rosa – frazione del comune di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone
Rosa – frazione di Coazze nella città metropolitana di Torino
Rosa – fiume della Calabria

Stati Uniti d'America
Rosa – città della Contea di Blount, Alabama

Personaggi 
 Rosa – personaggio della serie di videogiochi Castlevania
 Rosa – personaggio del videogioco Kizuna Encounter
 Rosa – personaggio della Marvel Comics, avversario di Spider-Man

Persone 

Alberto Asor Rosa – critico letterario, scrittore e politico italiano
Ángel Rosa – cestista portoricano
Angelo Rosa Uliana – carabiniere italiano
Angelino Rosa – calciatore italiano
Antonín Rosa – calciatore ceco
Carl Rosa – produttore cinematografico tedesco
Carlo Rosa – calciatore italiano
Carlo Rosa – pittore italiano
Chiara Rosa – atleta italiana
Concezio Rosa – medico e paleontologo italiano
Costantino Rosa – pittore italiano
Daniele Rosa – zoologo e linguista italiano
Dénes Rósa – ex calciatore ungherese
Diego Rosa – ciclista italiano
Diego Gualtiero Rosa – abate italiano
Don Rosa – fumettista statunitense
Enrico Rosa – gesuita, giornalista e scrittore italiano
Enzo Rosa – calciatore italiano
Ercole Rosa – scultore italiano
Ettore Rosa – partigiano e politico italiano
Franco Rosa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Frederico Rosa – calciatore portoghese
Gabriele Rosa – patriota e scrittore italiano
Giorgio Rosa – ingegnere italiano, fondatore di una micronazione
Giovanna Rosa – scrittrice, critica letteraria e accademica italiana
Giovanni Battista Rosa –  arcivescovo cattolico italiano
Giovanni Titta Rosa – scrittore e critico letterario italiano
Gregorio Rosa Chávez – cardinale e vescovo cattolico salvadoregno
Henrique Rosa – politico guineense
Humberto Rosa – calciatore argentino naturalizzato italiano
Ignacio Rosa – cestista spagnolo
Isaac Rosa – scrittore spagnolo
João Guimarães Rosa – scrittore brasiliano
Jole Rosa – attrice e commediografa italiana
Juan Antonio Rosa – ex cestista spagnolo
Luigi Rosa – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano
Luigi Rosa – pittore italiano
Marco Rosa – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Massimiliano Rosa – ex calciatore italiano
Matías Rosa – giocatore di calcio a 5 argentino
Michele Rosa – calciatore italiano
Nelsinho Rosa – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Norberto Rosa – poeta italiano
Oreste Rosa – calciatore italiano
Paolo Rosa – artista e regista italiano
Paulo Sérgio Rosa, meglio noto come Viola – calciatore brasiliano
Pavel Rosa – hockeista su ghiaccio ceco
Pietro Rosa – politico, archeologo e topografo italiano
Riccardo Rosa – politico italiano
Rosa Rosà – scrittrice e disegnatrice austriaca naturalizzata italiana
Salvator Rosa – pittore e poeta italiano
Vito Rosa – politico italiano
Yarimar Rosa – pallavolista portoricana

Musica 
Rosa – brano dei Cluster
Rosa – brano di Amedeo Minghi del 1988
Rosa – brano dei Tosca del 2009

Simboli
Rosa – simbolo in araldica
Rosa – simbolo generico (fiore)

Altro
223 Rosa – asteroide del sistema solare
Palazzo Rosa – edificio di Catania

Altri progetti